Aleksa Pejić – calciatore serbo
 Andreja Pejić – modella e attrice bosniaca naturalizzata australiana
 Pero Pejić – ex calciatore croato